Ćukovac je lahko:
 Ćukovac, Bojnik (Srbija)
 Ćukovac, Prokuplje (Srbija)
 Ćukovac, Vranje (Srbija)
 Ćukovac, Kneževo (Bosna in Hercegovina)